Nõva může být:

 Nõva – vesnice v obci Nõva v estonském kraji Läänemaa
 Nõva (obec) – stejnojmenná samosprávná obec, zahrnující tuto vesnici a několik okolních sídel
 Nõva (Pala) – vesnice v obci Pala v estonském kraji Jõgevamaa
 Nõva (řeka) – řeka v západním Estonsku

Související články 
 Nova (rozcestník)